Le sigle OLA peut faire référence à :
 OLA, sigle de l’Atlas linguistique slave (en russe : ) ;
 OLA, sigle en anglais de l’Assemblée législative de l’Ontario ;
 Bureau des affaires juridiques (Office of Legal Affairs, en anglais) des Nations-Unies ;
 Oromo Liberation Army, un mouvement armé issu d'une scission du Front de libération oromo.

Le nom ola ou Ola peut faire référence à :

 Ola ou vague, mouvement de foule qui a principalement lieu dans les stades ou lors de rassemblements importants ;
 Ola Cabs, entreprise indienne de mise en contact d'utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport ;
 Ola Electric, constructeur indien de deux-roues électriques ;
 Ola, nom commercial belge de la marque française de crèmes glacées Miko.